Галлон:

 Галлон — мера объёма, примерно равная 4,55 литрам.
 Галлон — португальский горячий кофейный напиток.
 Галлон, Агиналдо Роберто (род. 1958) — бразильский футболист, полузащитник.
 Галлон, Жан (1878—1959) — французский композитор и музыкальный педагог.
 Галлон, Ноэль (1891—1966) — французский композитор и музыкальный педагог.